Reversibel proces, een omkeerbare toestandswijziging in de thermodynamica, een onderdeel van of tak binnen de natuurkunde.
 Reversibel (thermodynamica), over het algemene of abstracte begrip 'omkeerbaarheid' in de thermodynamica.
 Reversibiliteit, over het algemene of abstracte begrip 'omkeerbaarheid' in onder meer systeemtheorie.
 Omkering, een begrip binnen de muziek(theorie).

Zie ook 
 Reversi, een bord- en computerspel.
 Reverse engineering, een methodiek om systemen te kunnen nabootsen, nabouwen of terug te brengen naar de oorsprong.
 Irreversibel (doorverwijspagina), het antoniem van reversibel.